Calescharidae är en familj av mossdjur. Calescharidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Calescharidae finns 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Calescharidae